Die Atlanta Tennis Championships 2010 waren die erste Ausgabe eines Tennisturniers, welches vom 19. bis 25. Juli 2010 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Hamburg die German Open Tennis Championship gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Atlanta Tennis Championships, welche nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehören, zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Sieger der ersten Ausgabe im Einzel war Mardy Fish, der im Finale gegen seinen Landsmann John Isner in drei Sätzen mit 4:6, 6:4, 7:64 gewinnen konnte. Damit gewann Fish seinen fünften Titel seiner Karriere und den zweiten des Jahres nach dem Sieg in Newport. Im Finale der Doppelkonkurrenz setzten sich Scott Lipsky und Rajeev Ram gegen Rohan Bopanna und Kristof Vliegen durch. Die gewannen damit ihren ersten gemeinsamen Titel zusammen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Atlanta